Диссопсалисы (, от  — двойные ножницы, по строению коренных зубов) — род вымерших хищных млекопитающих из надсемейства Hyaenodontoidea отряда Hyaenodonta. Известны два вида.

Более ранний, Dissopsalis pyroclasticus, обитал в среднем миоцене на территории современной Кении. Более поздний вид, Dissopsalis carnifex, жил в среднем и позднем миоцене, известен по находкам из Азии: из Пакистана и Индии.

Диссопсалисы — самый поздний из известных родов отряда. На территории современного Китая в миоцене сосуществовали с Hyaenodon weilini, представителем весьма успешного рода гиенодонов. В середине миоцена гиенодоны вымерли, тогда как диссопсалисы продолжали существовать до позднего миоцена.

Классификация 
В род включают 2 вымерших вида:

Примечания 

Hyaenodonta
Млекопитающие миоцена
Фоссилии из миоценовых отложений Индии
Фоссилии из миоценовых отложений Кении
Фоссилии из миоценовых отложений Пакистана
†